С 10 по 21 января 1998 года в США состоялся 14-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ, это был 4-й розыгрыш под наименованием Золотой кубок КОНКАКАФ. Формула розыгрыша была вновь изменена — теперь 10 участников, разбитые на две группы по три страны и одну группу из четырёх стран, в однокруговом турнире разыгрывали выход в полуфиналы. Полуфиналистами стали победители групп и команда, занявшая второе место в группе из четырёх стран. Вновь на турнир была приглашена команда-гость, и ею вновь стала .

Отборочный турнир 
 приглашена на турнир в качестве гостя.

,  и  получили путёвки автоматически, однако позже  отказалась от участия в турнире, её место получила .

 получил путёвку как победитель Карибского кубка 1996 и Карибского кубка 1997. Поскольку в обоих розыгрышах победил , то между финалистами был устроен дополнительный матч, по результатам которого путёвку получила 

, ,  и  получили путёвки как финалисты Кубка наций Центральной Америки 1997.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Призы и награды

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Пауло Ванчопе
  Луис Эрнандес

3 мяча
  Ромарио

Статистика

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF 

1998
1998 год в футболе
Февраль 1998 года
Международные соревнования по футболу в США